

Origine religieuse

Judaïsme 
La Terre promise (hé. הארץ המובטחת, translit.: ha'aretz hamuvtakhat) représente ce que dès la Genèse, la Torah (Bible hébraïque) désigne sous le nom de « Terre d'Israël » dans le pays de Canaan, « pays où coulent le lait et le miel », qui, selon les textes, fut promise par Dieu au patriarche hébreu Abraham (Gen. 15:18-21 ; 17:8) et à sa descendance par Isaac (Gen. 26:2-3) et Jacob (Gen. 28:13 ; 35:12) puis à celle de Moïse (Exode 33:1 ; Deutéronome 19:8-9) et Josué (Deut. 31:23 ; Nombres 33:53), comme une promesse de vie.

Christianisme 
Cette notion est également utilisée par les chrétiens s'inspirant de l'Ancien Testament de la Bible ou en référence à la Jérusalem céleste, au paradis, au Royaume des cieux, séjour des âmes sauvées par le sacrifice en Jésus-Christ.

But 
 Pour les Juifs à travers l'histoire et dans les contextes modernes, la « Terre promise » renvoie à l'idée de restauration de la patrie pour le peuple juif de Palestine et en diaspora, de salut, d'indépendance et de liberté, une image d'espoir enracinée dans la culture et la religion juives.

 À la fin du , ce concept de « Terre promise » s'incarne dans le sionisme inspiré par Théodore Herzl.
 Les negro spirituals afro-américains invoquent l'imagerie de la « Terre promise » comme paradis et moyen d'échapper à l'esclavage. L'iconographie comme le terme apparaissent également ailleurs dans la culture populaire, dans les sermons ou dans des discours tels que celui de Martin Luther King Jr en 1968 : « I've Been to the Mountaintop ».

 De manière plus générale, la « Terre promise » peut aussi figurer tout lieu (ou état, situation) quelquefois idéalisé (d'espoir, d'abondance, de félicité, d'avenir). Ce lieu difficile à atteindre, auquel l'homme rêve d'accéder, est perçu comme une récompense ou un dû personnels, ne serait-ce que par le fait d'avoir œuvré pour parvenir jusqu'à lui.

Lieux 

 (Parc d'État de la Terre promise)  est le nom d'une aire protégée de , située dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Ce nom a été donné par dérision par les immigrants du XVIII-XIX siècles, déçus des promesses sur la terre qu'ils avaient achetée.

Découvertes 
La « Terre promise » représente une nouvelle terre à explorer, comme pour les colons arrivant aux Amériques ou comme pour les explorateurs de la planète Mars.

Analogie 
Par analogie, cette expression désigne une terre riche et fertile mais aussi une terre d'espoir.

Lors de son séjour à Majorque (voir Un Hiver à Majorque), George Sand écrit en 1838 à une correspondante : « Le pays, la nature, les arbres, le ciel, la mer, les monuments dépassent tous mes rêves. C'est la terre promise […] ». De manière plus générale et par analogie extensive, la « Terre promise » peut aussi figurer tout lieu (ou état, situation) quelquefois idéalisé (d'espoir, d'abondance, de félicité, d'avenir) ou difficile à atteindre, auquel l'Homme rêve d'accéder et perçu comme une récompense ou un dû personnels, ne serait-ce que par le fait d'avoir œuvré pour parvenir jusqu'à lui, l'aboutissement d'une épreuve difficile, avec toujours en arrière-plan la référence à la Terre promise par Dieu dans la Bible.

Société de prévoyance 

Entre 1854 et 1970, « La Terre Promise » est une Société d'obsèques israélite de Paris, qui compte plusieurs centaines de membres cotisants et dont la vocation est de rendre les derniers hommages et assurer une digne sépulture aux indigents afin de leur éviter de finir dans la fosse commune.

Culture 
Cette locution a aussi été utilisée comme titre de nombreuses œuvres culturelles qui font référence aux notions pré-citées.

Musique 
 , est un oratorio op. 140 de Camille Saint-Saëns de 1916
 La Terre promise est le titre d'un album de Johnny Hallyday en 1975 et aussi le titre de la chanson phare du disque, qui est une adaptation française de la chanson Promised Land de Chuck Berry enregistrée en 1964
 (Une) Terre promise|, est le titre d'une chanson d'Eddy Mitchell, (album Made in USA, 1975), autre adaptation française du titre de Chuck Berry Promised Land
 The Promised Land, chanson de Bruce Springsteen et E Street Band, sortie en 1978
 Terre promise est une chanson d'Éric Lapointe sortie en 1994
 Terre promise est le titre d'un album de 1995 de cinq contes juifs lus par Sami Frey, accompagnés en musique et en chansons par Bratsch
 Promised land est une chanson du groupe japonais L'Arc-en-Ciel, issue de l'album Heart en 1998

Télévision 
 Terre promise est une série télévisée (1996-1999) avec Gerald McRaney
 Terre Promise est le  de la saison 5 de la série américaine Vampire Diaries

Cinéma 
 The Promise Land, film américain de 1916 par Lawrence C. Windom
 La Terre promise, film français réalisé par Henry Roussel et sorti en 1925
 La Tierra prometida, film espagnol de 1971 réalisé par Miguel Littin - nomination au Prix d'or du VIII Festival du film de Moscou

 La Terre de la grande promesse (ru. Земля обетованная) est un film du réalisateur polonais Andrzej Wajda, adapté en 1974 du roman La Terre promise (1899) de Wladyslaw Reymont
 Promised Land est un film de Michael Hoffman avec Kiefer Sutherland et Meg Ryan sorti en 1988
 Terre promise est un film de Jason Xenopoulos, inspiré du roman éponyme de Karel Schoeman sorti en 2002
 Terre promise est un film d'Amos Gitaï sorti en 2004
 Terre promise est un court métrage de Pascal Lahmani sorti en 2005
 Promised Land, ou Terre Promise au Québec, est un drame américain de Gus Van Sant sorti en 2012
 La Terre promise est un film suisse réalisé par Francis Reusser en 2014
  The Promised Land est un film du réalisateur japonais Takahisa Zeze sorti au Japon en 2019

Littérature 
 La Terre promise, roman de Paul Bourget, 1892
 La Terre promise, roman de Wladyslaw Reymont (1899), adapté au cinéma par Andrzej Wajda en 1974
 À la Terre promise (В земле обетованной), ouvrage de , Moscou, 1900
 Terre promise est un roman d'André Maurois, 1946
 La Terre promise, roman de l'écrivain russe Yury Kolesnikov, 1979
 Terre promise est un roman de Robert Anthony Salvatore, situé dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, 1991
 Une Terre promise est le premier volume des mémoires de Barak Obama, Fayard, 2020

Peinture 

 La Terre promise, autoportrait par  (1885-1985)

Bande dessinée 
 La Terre promise est le titre d'un album de Lucky Luke scénarisé par Jul et dessiné par Achdé, publié en 2016
 La Terre promise est le deuxième album dans la série de science-fiction Universal War Two de Denis Bajram, publié en 2014

Sport 
Par analogie, on utilise aussi cette expression familière pour désigner l'en-but en rugby : on dira ainsi d'un joueur qu'il « aplatit en terre promise » ou qu'il « va en terre promise »  lorsqu'il marque un essai. Il est vrai que, selon les règles de ce jeu, il faut effectivement qu'un joueur pénètre physiquement dans cette « terre promise », la zone d'en-but, et y dépose le ballon pour marquer un essai.

Voir aussi 
 , version en anglais de la locution

Notes et références

Articles connexes 
 Terre sainte
 Genèse, Exode, Ezéchiel, Nombres, Deutéronome